ГКС Катовиці, або ҐКС Катовиці

 ГКС (волейбольний клуб, Катовиці)
 ГКС (хокейний клуб, Катовиці)
 ГКС (футбольний клуб, Катовиці)
 ГКС (жіночий футбольний клуб, Катовиці)